Grote Molenbeek (Limburg)
Grote Molenbeek (Vlaams-Brabant)